Název Jelenov má více sídel:
 Jelenov (Rejštejn), část města Rejštejn v okrese Klatovy
 Jelenov (Čáslavsko), část obce Čáslavsko v okrese Pelhřimov

Externí odkazy